Виктор Михайлович Кобзев (род. 14 сентября 1956, Воронеж) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
В 1979 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Г. Н. Данелия).

С 1979 г. работает на Свердловской киностудии.

Член СК РФ, член Гильдии кинорежиссёров России.

Фильмография

Режиссёр 
 1984 — «Рябиновые ночи»
 1986 — «Золотая баба»
 1988 — «Похищение чародея»
 1991 — «Сыщик Петербургской полиции»
 2007 — «Дело было в Гавриловке (9-12 серии)»
 2008 — «Дело было в Гавриловке 2»

Сценарист 
 1988 — «Похищение чародея» (совместно с Киром Булычёвым)
 1991 — «Сыщик Петербургской полиции» (совместно с Леонидом Юзефовичем)

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Члены Гильдии кинорежиссёров России